Flacey, commune française de la Côte-d'Or
 Flacey, commune française d'Eure-et-Loir

Voir aussi 

Flacey-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France